Динь Лохань () — самый ранний из сохранившихся во Вьетнаме общинных домов, находится в деревне Ло, общины Донгло, уезда Хиепхоа, провинции Бакзянг. Динь Лохань был построен в 1576 году, во время правления династии Мак. Несколько раз подвергался перестройке в 1694 году, 1850 году, в 1910 году.

Главным духом покровителем данного Диня является Као Шон Дай Выонг и Фыонг Зуи Кон Тюа.

Здания и сооружения Вьетнама